Ridgway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ridgway Township (Illinois)
 Ridgway Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Ridgeway Township